Hans von Gersdorff ist der Name folgender Personen:

* Hans von Gersdorff (Mediziner) (genannt Schyl-Hans; ~1455–1529), deutscher Wundarzt
 Hans von Gersdorff (Gelehrter) (1630–1692), deutscher Adeliger und Gelehrter, Herr auf Weicha bei Bautzen
 Hans Otto von Gersdorff (1864–1908), deutscher Rittergutsbesitzer, Mitglied des Deutschen Reichstags